

Localidades
Mount Pleasant (Arkansas)
Mount Pleasant (Carolina do Norte)
Mount Pleasant (Carolina do Sul)
Mount Pleasant (Iowa)
Mount Pleasant (Michigan)
Mount Pleasant (Ohio)
Mount Pleasant (Pensilvânia)
Mount Pleasant (Tennessee)
Mount Pleasant (Texas)
Mount Pleasant (Utah)
Mount Pleasant Mills

Desambiguação